Lawinia – imię żeńskie
 Lawinia (Lavinia) – powieść Ursuli K. Le Guin
 Lawinia (łac. Lavinia) – w mitologii rzymskiej królewna, córka Latinusa

Zobacz też 
 Lavinia – rodzaj ryb z rodziny karpiowatych
 Lavinia Agache – rumuńska gimnastyczka
 HMS „Lavinia” – nazwa okrętów Royal Navy
 Lawiniusz – imię męskie